X32, x32 ou X-32 peut faire référence à :
 Boeing X-32, un avion expérimental américain ;
 Exposition à la lumière solaire, d’après la classification internationale des maladies ;
 X32, un type de port PCI Express ;
 x32 ABI, un mode de compilation sous Linux ;
 X32 Berhinger, une table de mixage numérique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres